Артурас Римкявичюс (; 14 апреля 1983 Каунас, Литовская ССР — 23 сентября 2019, Каунасский уезд, Литва) — литовский футболист, нападающий. Выступал за сборную Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Начинал играть на взрослом уровне в 1999 году в фарм-клубе каунасского «Жальгириса». В 2000 году подписал контракт с клубом «Каунас», в составе которого сыграл два матча в высшей лиге и стал чемпионом Литвы 2000 года. В дальнейшем Римкявичюс сменил большое команд, но ни в одной из них не продержался больше двух лет. При этом он дважды возвращался в «Каунас» и в его составе становился чемпионом Литвы также в 2004 и 2007 годах. В 2006 и 2008 годах выступал в Латвии за «Металлург» (Лиепая), с которым выиграл Кубок Латвии 2006 года. В 2009 году он вновь отправился за границу, где сначала выступал в первой лиге Финляндии за клуб «Атлантис», а затем подписал контракт с клубом чемпионата Греции «Астерас». В греческой Суперлиге игрок провёл один матч — 19 сентября 2010 года он появился на замену на 83-й минуте в матче с АЕК Афины. В начале 2011 года на правах аренды перешёл в клуб первой лиги Греции «Этникос» (Пирей), а летом того же года вернулся в Литву, где стал игроком клуба «Шяуляй». В сезоне 2012, выступая за «Шяуляй», Римкявичюс забил 35 голов в 29 матчах, став таким образом лучим бомбардиром чемпионата Литвы, и установил рекорд по количеству забитых мячей в одном сезоне. Также он был признан лучшим футболистом литовской лиги сезона 2012, при этом его команда заняла лишь пятое место. Сезон 2013 начал в составе «Экранаса», но по ходу сезона перешёл в брунейский клуб ДПММ, за который сыграл сыграл 7 матчей в чемпионате Сингапура. Вернувшись в Литву в 2014 году выступал за «Стумбрас». Завершил карьеру в 2016 году из-за травмы и позже работал детским тренером.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Литвы 18 июня 2010 года в матче Кубка Балтии против сборной Латвии, в котором появился на замену на 72-й минуте вместо Дарвидаса Шярнаса, а уже 20 июня отметился забитым голом в ворота сборной Эстонии. Вновь был вызван в сборную в 2012 году и в течение года провёл за неё 5 матчей. В своей последней игре за сборную, 14 ноября, Римкявичюс вышел на замену на 55-й минуте товарищеской встречи со сборной Армении и отметился дублем, однако его команда всё равно уступила со счётом 2:4.

Достижения

Командные достижения 
 «Каунас»
 Чемпион Литвы (3): 2000, 2004, 2007
 Обладатель Кубка Литвы (2): 2004, 2005
 «Металлург» Лиепая
 Обладатель Кубка Латвии: 2006

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Литвы: 2012 (35 голов)
 Лучший футболист литовской лиги: 2012

Смерть 
В понедельник 23 сентября 2019 года Римкявичюс был найден мёртвым. По данным некоторых СМИ, он совершил самоубийство. У него осталась жена и двое дочерей.

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Бабрунгас»
Игроки ФК «Невежис»
Игроки ФК «Кареда»
Игроки ФК «Инкарас»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Атлантис»
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Этникос» Пирей
Игроки ФК «Шяуляй»
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК ДПММ
Игроки ФК «Стумбрас»